Verkehrsmittel sind Mittel, die dem Verkehr dienen. In den ersten Definitionen hatte der Begriff noch eine sehr weite Bedeutung, die dann aber weiter eingeschränkt wurde.

 Umgangssprachlich sind Verkehrsmittel meist die Fahrzeuge. Dabei sind Fahrzeuge aber nur eine Untermenge der Verkehrsmittel: Lasttiere beispielsweise sind Verkehrsmittel aber keine Fahrzeuge. Gerd Aberle schränkt diese Bedeutung 2006 weiter ein, da nur motorisierte Fahrzeuge für ihn Verkehrsmittel darstellen.
 Bis heute wird teilweise der Definition von Carl Pirath aus dem Jahr 1949 gefolgt, der Verkehrsmittel als Verkehrszweige versteht. Eisenbahn, Kraftverkehr, Wasserverkehr, Luftverkehr und Nachrichtenverkehr werden als Beispiele angegeben.
 Emil Sax definierte 1918 das Verkehrswesen als Verkehrsmittel. Verkehrsweg, Fahrzeug oder Verkehrsgefäß, Verkehrsobjekt und die bewegende Kraft sind somit Verkehrsmittel. Der Werksverkehr wird jedoch ausgenommen.

Siehe auch: